Жиули Калистратович Шартава (; 7 марта 1944 — 27 сентября 1993) — грузинский государственный деятель, председатель Совета обороны и Совета министров Абхазской Автономной Республики.

Биография 
Родился 7 марта 1944 в Сухуми.
По образованию — инженер.

С 1960 года — рабочий санэпидстанции, сборщик Тбилисского завода «Электропускатель», С 1964 г. — заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола политехнического института. C 1969 г. — первый секретарь Орджоникидзевского райкома комсомола г. Тбилиси, второй секретарь Тбилисского горкома
комсомола. С 1973 г. — второй секретарь, затем первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. C 1980 г. — заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП Грузии.

В 1992 году был избран депутатом парламента Грузии. В конце июля 1993 года, в ходе Грузино-абхазской войны 1992—1993 годов, Эдуардом Шеварднадзе был назначен председателем прогрузинского Совета Министров Абхазской Автономной Республики с местом работы в Сухуми.

27 сентября 1993 года во время наступления абхазских войск на Сухуми, Шартава, находившийся в своём рабочем кабинете в Сухуми вместе с мэром Гурамом Габискирия другими сотрудниками аппарата, был взят в плен кабардинским отрядом, а затем по дороге в Гудауту убит абхазскими вооружёнными формированиями, по другим данным — растерзан разъярённой толпой. В 2004 году ему было посмертно присвоено звание Национального героя Грузии.

Похоронен в Тбилиси в Сабурталинском пантеоне.

Примечания

Литертатура 
 Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР, десятый созыв : [Биогр. справочник]. - Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1981. - 446 с. : портр.; 22 см

Первые секретари ЦК ЛКСМ Грузии
Премьер-министры Абхазской Автономной Республики
Убитые политики
Депутаты Парламента Грузии
Похороненные на Сабурталинском кладбище
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 11-го созыва
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Члены городских комитетов ВЛКСМ